The Ways of Yore е единадесети студиен албум на норвежката музикална група Burzum, издаден на 2 юни 2014 г. Музикален издател е Byelobog Productions, с продуцент Варг Викернес. Албумът запазва средновековния музикален звук, който Викернес започва с предишния си албум – Sôl austan, Mâni vestan.

Песни

Външни препратки 
  The Ways of Yore в last.fm
 

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 2014 година